Tonnet ist der Familienname folgender Personen:

 Fernand Tonnet (1894–1945), Gründungsmitglied der Christlichen Arbeiterjugend
 Henri Tonnet (* 1942), französischer Neogräzist